116th Street (straat) - straat in New York
 116th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 116th Street (Lenox Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 116th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 116th Street-Columbia University - metrostation in New York aan bovenstaande straat